Juan Guzmán puede referirse a:

 Juan José Guzmán (1800-1847), presidente de El Salvador (durante 1842–1844);
 Juan Guzmán Cruchaga (1895-1979), escritor chileno;
 Juan Guzmán Tapia (1939-2021), jurista chileno, hijo del anterior;
 Juan Guzmán (1911-1982), fotógrafo germano-mexicano, nacido Hans Gutmann.
 Juan Guzmán (1964-), actor, director  y traductor de doblaje venezolano;
 Juan Guzmán (1966-), beisbolista dominicano;
 Juan Pablo Guzmán (1981-), tenista argentino.